Studioso di storia e insegnante di italiano contemporanea, ha dedicato saggi alla storia economica, sociale, politica e culturale dell'Alta Valle del Tevere, promuovendo studi su prima guerra mondiale, fascismo, seconda guerra mondiale e Resistenza e sulle trasformazioni socio-economiche tra i secoli XIX e XX.

Biografia
Diplomatosi al Liceo classico “Plinio il Giovane” di Città di Castello, sua città natale, si è poi laureato in lingua inglese e in letteratura anglo-americana con indirizzo socio-economico nell'Università degli Studi di Perugia nel marzo 1973. Ha frequentato il secondo anno di università presso il Whitman College di Walla Walla (Washington, U.S.A.), beneficiando di una borsa di studio. Ha insegnato lingua inglese nelle scuole superiori dall'anno scolastico 1973-1974 fino all'anno 2010-2011.

Nei primi anni settanta ha collaborato con il movimento Giovani per il terzo mondo di Città di Castello, con l'International Voluntary Service, con il Movimento non violento per la pace e con la CGIL Scuola.
Ha iniziato a interessarsi di storia locale nei primi anni ottanta, dopo che, in seguito alla morte dello zio fotografo Giuseppe, si è occupato del patrimonio documentario conservato nello studio. Nel 1980 è stato tra i fondatori del Centro fotografico Tifernate. Oltre a partecipare alla sua attività artistica, ha curato la ricerca storica per le numerose mostre retrospettive allestite dall'associazione dal 1983. L'archivio raccolto in virtù di tali iniziative è stato dichiarato di rilevante interesse nel 2003 dalla Soprintendenza Archivistica per l'Umbria ed è confluito nella Fototeca Tifernate On Line (www.archiphoto.it), della quale Tacchini è direttore storico.

Dal luglio 2015 è presidente dell'Istituto di storia politica e sociale Venanzio Gabriotti, nel quale ricopre dalla fondazione (1997) l'incarico di responsabile dell'archivio; per l'istituto cura inoltre la collana editoriale Quaderni. Nel 1996 ha contribuito a fondare l'Associazione storica dell'alta valle del Tevere. Dal 1997 al 2021 è stato coordinatore di redazione e curatore della rassegna quadrimestrale di studi storici dell'Associazione “Pagine altotiberine”. Ricopre l'incarico di ispettore archivistico onorario dell'Umbria dal 25 gennaio 1995.

Studi
La sua attività di storico si rivolge prevalentemente all'Alta Valle del Tevere, e in particolare a Città di Castello. Interessato alla storia sociale, politica ed economica degli ultimi due secoli, ha pubblicato oltre 30 volumi e numerosi saggi.

Per la memoria
Alvaro Tacchini è impegnato anche nella divulgazione storia attraverso mostre e strumenti delle nuove tecnologie. Ha promosso la Fototeca Tifernate On Line al fine di valorizzare il cospicuo patrimonio fotografico di Città di Castello e del suo comprensorio, documentandone visivamente le trasformazioni economiche, urbanistiche, sociali, politiche e culturali avvenute dagli anni '80 dell'Ottocento ad oggi. La Fototeca Tifernate On Line (sito www.archiphoto.it) è stata costituita il 23 marzo 2001 ed è stata inaugurata ufficialmente il 25 maggio 2002.
Ha inoltre cooperato alla nascita dell'Istituto “Gabriotti” (nato nel 1997 per la raccolta e conservazione di archivi di partiti politici, sindacati, movimenti, associazioni e privati cittadini) e della Associazione Storica, sorta nel 1996 per far maturare negli altotiberini sia la consapevolezza di comuni radici culturali, sia la convinzione che le sue peculiari tradizioni, umbre e toscane, possano diventare una straordinaria risorsa comune.

 1983 - "Ieri, il Tevere", Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Della mostra retrospettiva è stato pubblicato il catalogo, dal medesimo titolo, nel 1984 (SLAM, Città di Castello).

 1984 - "Re Dodone e il Carnevale tifernate", Città di Castello, Circolo Tifernate.

 1985 - "Il movimento dei lavoratori nell'Alta Valle del Tevere", Città di Castello, Chiesa di Santa Croce. La mostra itinerante è stata allestita anche a Umbertide, San Giustino, Selci Umbro e Lama. In occasione della mostra è stato pubblicato il volume Il movimento dei lavoratori nell'Alta Valle del Tevere, Documenti e testimonianze, Tibergraph, Città di Castello 1985).

 1987 - "L'industria tipografica a Città di Castello",  Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. In occasione della mostra è stato pubblicato il volume La stampa a Città di Castello. Tipografie e tipografi dalle origini (1538) ai giorni nostri, Tibergraph, Città di Castello 1987.

 1988 - "Città di Castello 1860-1960. Paesaggio urbano", Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. In occasione della mostra è stato pubblicato il volume Città di Castello 1860-1960. La città e la sua gente, Petruzzi Editore, Città di Castello 1988.

 1992 - "L'Alta Valle del Tevere in cartolina". Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Mostra itinerante allestita anche a Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Anghiari, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga. La mostra è stata corredata dal catalogo pubblicato per i tipi di Petruzzi Editore.

 1994 - "Venanzio Gabriotti e la Liberazione di Città di Castello", Città di Castello, Palazzo del Podestà. La mostra ha fatto seguito alla pubblicazione del volume Venanzio Gabriotti e il suo tempo, Petruzzi Editore, Città di Castello 1993.

 1995 - "La Scuola Operaia G. O. Bufalini", Città di Castello, sede del Centro di Formazione Professionale G. O. Bufalini. Della mostra retrospettiva è stato pubblicato nel 1997 il catalogo, dal medesimo titolo, per i tipi di Petruzzi Editore.

 1996 - "Città di Castello e il suo territorio in piante e carte d'archivio", Città di Castello, Circolo Tifernate. La mostra è stata corredata dal catalogo pubblicato per i tipi di Petruzzi Editore.

 2001 - “Enrico Hartmann a Città di Castello”, Città di Castello, Circolo Tifernate. La mostra è stata corredata dal catalogo pubblicato per i tipi di Petruzzi Editore.

 2002 - “Scipione Lapi tipografo ed editore a Città di Castello”, Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, 23 marzo-1º maggio.

 2004 – “Il fascismo a Città di Castello”, Città di Castello, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, 24 aprile-6 giugno 2004. La mostra è stata corredata dal catalogo pubblicato per i tipi di Petruzzi Editore.

 2008 – “L'Alta Valle del Tevere e la Grande Guerra”, Città di Castello, Il Quadrilatero, 4 novembre-8 dicembre 2008; Sansepolcro, Chiesa di Santa Chiara, 23 gennaio-15 febbraio 2009; Umbertide, Fabbrica Moderna, 14 marzo-11 aprile 2009. La mostra è stata corredata dal catalogo pubblicato per i tipi di Petruzzi Editore.

 2010 – “Chi èno?” Aiutateci a riconoscerli, mostra retrospettiva in occasione della donazione alla città dell'Archivio Fotografico Giuseppe Tacchini, Città di Castello, Palazzo del Podestà, 26 febbraio-14 marzo 2010.

 2011 - “Cento anni di Fattoria Autonoma Tabacchi”, curata con Marcello Volpi, Città di Castello, sede della F.A.T., via Oberdan,  22 ottobre – 30 novembre 2011. La mostra è stata corredata da un volume storico pubblicato per i tipi di Petruzzi Editore.

 2012 - “La Pinacoteca alla Cannoniera", Città di Castello, Palazzo del Podestà, 17 marzo – 9 aprile 2012.

Note

Bibliografia
 Ieri, il Tevere, Catalogo della mostra retrospettiva, febbraio 1983, SLAM, Città di Castello 1984.

 Il movimento dei lavoratori nell'Alta Valle del Tevere, Documenti e testimonianze, prefazione di Giancarlo Pellegrini, Tibergraph, Città di Castello 1985.

 La stampa a Città di Castello. Tipografie e tipografi dalle origini (1538) ai giorni nostri, Tibergraph, Città di Castello 1987, prefazione di Giancarlo Pellegrini.

 Città di Castello 1860-1960. La città e la sua gente, Petruzzi Editore, Città di Castello 1988.

  Città di Castello 1921-1944. Dal fascismo alla Liberazione, Petruzzi Editore, Città di Castello 1990.

  L'Alta Valle del Tevere in cartolina, Petruzzi Editore, Città di Castello 1992.

 Archeologia industriale dell'Alta Valle del Tevere, Protagon, Perugia 1993.

 Venanzio Gabriotti e il suo tempo, presentazione di Gabriele De Rosa, Petruzzi Editore, Città di Castello 1993.

 Roberto Arcaleni, il “Maestrino”, con Rolando Magnani, Collana Documenti, Scuola Grafica dell'Ipsia, Città di Castello 1995.

 Città di Castello e il suo territorio in piante e carte d'archivio, Catalogo della mostra, presentazione di Luigi Londei, Petruzzi Editore, Città di Castello 1996.

  La Scuola Operaia G. O. Bufalini, Petruzzi Editore, Città di Castello 1997.

 Venanzio Gabriotti, Diario 25 luglio 1943 - 4 maggio 1944, prefazione di Mario Tosti, Istituto di Storia Politica e Sociale Venanzio Gabriotti, Petruzzi Editore, Città di Castello 1997.

  Grifani-Donati 1799-1999. Duecento anni di una tipografia, Tipografia Grifani Donati, Città di Castello 1999.

  Artigianato e industria a Città di Castello tra Ottocento e Novecento,  Petruzzi Editore, Città di Castello 2000.

  Enrico Hartmann a Città di Castello, Catalogo della mostra fotografica retrospettiva, Petruzzi Editore, Città di Castello 2001.

 Leopoldo e Alice Franchetti e il loro tempo, curato insieme a Paolo Pezzino, Associazione Storica dell'Alta Valle del Tevere, Petruzzi Editore, Città di Castello 2002.

 Giulio Pierangeli. Scritti politici e cronache di guerra, curato insieme ad Antonella Lignani, Istituto di Storia Politica e Sociale Venanzio Gabriotti, Petruzzi Editore, Città di Castello 2003.

 Il fascismo a Città di Castello, Comitato per il 60º anniversario della Liberazione e della fucilazione di Venanzio Gabriotti, Petruzzi Editore, Città di Castello 2004.

 La Cassa di Risparmio di Città di Castello nei suoi 150 anni, Petruzzi Editore, Città di Castello 2005.

 Deportati. Dall'Alta Valle del Tevere ai lager nazisti, Scuola Grafica dell'Istituto di Istruzione Superiore Ugo Patrizi, Città di Castello 2005.

 La Scuola per le Arti Grafiche di Città di Castello. Catalogo delle opere, Istituto Tecnico Industriale per le Arti Grafiche, Città di Castello 2006.

 L'Alta Valle del Tevere e la Grande Guerra, collaborazione di Marcello Pellegrini, saggio Sulla guerra di Paolo Rossi, Petruzzi Editore, Città di Castello 2008.

 L'arte fabbrile dal XIX secolo ai giorni nostri, in L'industria meccanica in Altotevere, Edimond, Città di Castello 2008.

 Fotografi a Città di Castello, Quaderni dell'Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti” 5, Città di Castello 2010.

 La “Bufalini” nei suoi cento anni, con “Il recente sviluppo”, di Marco Menichetti, e documentazione fotografica contemporanea di Enrico e Marco Milanesi, Petruzzi Editore, Città di Castello 2010.

 Il Risorgimento a Città di Castello, (con Antonella Lignani), Petruzzi Editore 2011, pp. 196, ill. in bicromia e a colori.

 La Fattoria nei suoi primi 60 anni, in Fattoria Autonoma Tabacchi 100 anni, altri testi di Alvaro Carlo Cammillini e Carlo Granci, Cristina Saccia, Dino Marinelli, Tommaso Sediari, Gianfranco Godioli, Sergio Miele ed Enrica Bargiacchi, Sergio Rossi, Petruzzi, 2011, pp. 13-68, ill. in bicromia.

 Pino Zamponi. Lotte ed etica di un mezzadro, Selecta Editrice, Città di Castello 2012, pp. 70, ill. in bianco e nero.

 Patrioti di Città di Castello e Sansepolcro nel Risorgimento italiano, in 150 anni e oltre, a cura di Matteo Martelli, Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”, Edizioni MontaG, 2012. 

 Giosuè Carducci e Scipione Lapi, Indirizzo Grafico e Comunicazione Polo Tecnico “Franchetti-Salviani” Città di Castello – Associazione Storica dell'Alta Valle del Tevere, Editrice Pliniana, Selci 2013.

 Guerra e Resistenza nell'Alta Valle del Tevere (1943-1944), Petruzzi Editore, Città di Castello 2015, pp. 397, ill. a colori.
 La battaglia e le fucilazioni di Villa Santinelli, Quaderni dell’Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti” 12, 2017. 
 Il terremoto a Citerna e Monterchi, in Citerna 1917/2017. 100 anni dal terremoto, Comune di Citerna, 2017. 
 Gli ultimi giorni di Venanzio Gabriotti, Quaderni dell’Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti” 14, 2018. 
Venti anni, curato con Luigina Ballini, Claudia Carini, Antonella Lignani, Paola Puletti, Quaderni dell’Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti” 15, 2018. 
Montone nella seconda guerra mondiale. Società, Resistenza e passaggio del fronte, con Adriano Bei, Quaderni dell’Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti” 20, 2021. 
Onomastica e società a Città di Castello e dintorni tra '800 e '900, Petruzzi Editore, Città di Castello 2022, pp. 286, ill. in bianco e nero.
Livio racconta… Testimonianze e scritti di Livio Dalla Ragione, con Fabio Mambrini, Quaderni dell’Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti”, 23, 2022.

Fonti
www.storiatifernate.it

Voci correlate
Alta Valle del Tevere
Città di Castello
Pagine altotiberine
Istituto di Storia Politica e Sociale "Venanzio Gabriotti"

Collegamenti esterni 
 

Studenti dell'Università degli Studi di Perugia